Vusu (harcművészet)
Vusu (település) kínai város